Цирель — фамилия.

 Цирель, Вадим Соломонович (Цирель-Спринсон; род. 1930) — советский и российский геофизик, сын С. Д. Цирель-Спринцсона.
 Цирель, Сергей Вадимович (род. 1958) — российский геолог и геофизик, сын В. С. Циреля.
 Цирель, Яков Аронович (1927—2006) — советский электротехник, сын А. Я. Цирель-Спринцсона.

 Цирель-Спринцсон, Соломон Давидович (1900—1988) — советский геолог, композитор.
 Цирель-Спринцсон, Арон Яковлевич (1902—1985) — советский учёный-медик, военный врач и гигиенист.